Янчу́к — українське прізвище.
 Янчук Антон Володимирович (1984) — український політик.
 Янчук Борис Васильович (1935–2009) — письменник, перекладач
 Янчук Валерій Леонтійович (1985—2014) — український військовик, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янчук Василь Зіновійович (1925–2006) — засновник аграрного права України
 Янчук Вікторія Олександрівна (*1994) — українська кіноактриса, помічник режисера і асистент художника на Кіностудії імені Олександра Довженка.
 Вікторія Янчук — українська актриса, відома за виступами в Роменському українському театрі і в Театрі ім. М. Заньковецької, репресована в сталінські часи.
 Янчук Володимир Васильович (1956—1999) — український вчений-аграрник та викладач, доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультетуту Київського Державного Університету імені Тараса Шевченка.
 Янчук Володимир Степанович (1970–2014) — український військовик, сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янчук Денис Миколайович (нар. 1988) — український футболіст, півзахисник канадського клубу «Воркута» (Торонто).
 Янчук Дмитро Миколайович (1992) — український спортсмен
 Янчук Едуард Олександрович (1937–1994) — український мінералог.
 Євген Янчук (1921-1947) — український військовик, сотник «Вовки-2» ТВ-28 «Данилів» ВО-6 «Сян».
 Янчук Микола Андрійович (1859–1921) — фольклорист і письменник.
 Янчук Микола Михайлович (1938–2008) — український радянський діяч.
 Олесь Янчук (*1956) — український режисер, продюсер, актор.
 Янчук Павло Сергійович (*1986) — український футболіст, захисник.
 Олена Янчук (1978) — українська співачка «Росава».
 Янчук Степан Іванович — тренер-викладач з легкої атлетики Костопільського ліцею-інтернату спортивного профілю, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук